Drosselbart bezeichnet:

 kurz König Drosselbart
 Drosselbart (Band), deutsche Krautrock-Band 1970